Ричард III може да се отнася за:
 Ричард III (1452-1485), крал на Англия
 Ричард III (пиеса), пиеса от Уилям Шекспир
 Ричард III (филм, 1912), френско-американски филм на Андре Калмет и Джеймс Кийн
 Ричард III (филм, 1955), британски филм на Лорънс Оливие
 Ричард III (филм, 1995), британски филм на Ричард Лонкрейн
 Ричард III (филм, 2008), американски филм на Скот Андерсън